Zkratka SDS může znamenat:
 Short Data Service – služba přenosu krátkých datových zpráv, přeneseně i krátká datová zpráva 
 Special Direct System – systém upínání vrtáků nebo sekáčů v pneumatických kladivech a upínání nástrojů v elektrickém nářadí
 Strana demokratického socialismu – politická strana v Česku
 Slovenska demokratska stranka – politická strana ve Slovinsku
 Sozialistischer Deutscher Studentenbund – levicové studentské sdružení v Německu
 Srpska demokratska stranka – bosenskosrbská politická strana
 Dodecylsíran sodný (Sodium dodecyl sulfate)
 Síťový Dohledový Systém – Network monitoring, Network surveillance
 Speech Dialog System – označení hlasového ovládání

Zkratky